Bremer es un apellido de origen germánico que hace referencia a los nativos de Bremen, Alemania.

Personas 
Hans Bremer, botánico alemán.
Paul Bremer, político estadounidense.
Birgitta Bremer, botánica sueca.
Chris-Carol Bremer, nadador alemán.
Gleison Bremer, futbolista brasileño.
Otto Vasilievich Bremer, científico ruso.
Fredrika Bremer, escritora sueca.
James Bremer, oficial militar británico.
J.R. Bremer, jugador estadounidense de baloncesto.
Kåre Bremer, botánico sueco.
Lucille Bremer, actriz estadounidense.
Pauline Bremer, futbolista alemana.